Халадж — топоним.

Населённые пункты

Азербайджан 
  — село в Нахичеванской Автономной Республике, археологический памятник энеолита.
Халадж — село в Губадлинском районе Азербайджана.
  — село в Сальянском районе Азербайджана.
  — село в Уджарском районе Азербайджана.
  или Халадж — село в Бейлаганском районе Азербайджана.

Армения 
  или Халадж — село в Сюникской области в Армении.

См. также 
 Халаджи (значения)